

Aziende 
 LCL – Logo ed abbreviazione de Le Crédit Lyonnais

Codici 
 lcl – codice ISO 639-3 della lingua lisela

Meteorologia 
 LCL – abbreviazione di Lifting Condensation Level (livello di condensazione forzata)